Tommy Smith (1885–1966) – kanadyjski hokeista
 Tommy Smith (1945–2019) – angielski piłkarz, obrońca
 Tommy Smith (ur. 1948) – amerykański baseballista
 Tommy Smith (ur. 1980) – angielski piłkarz, prawoskrzydłowy
 Tommy Smith (ur. 1990) – nowozelandzki piłkarz, obrońca
 Tommy Smith (ur. 1992) – angielski piłkarz, obrońca

Zobacz też 
 Tommie Smith (ur. 1944) – amerykański lekkoatleta